La Coupe Forconi de football 1944-1945 est la 3 édition de la Coupe Forconi, une compétition à élimination directe mettant aux prises tous les clubs de football affiliés à la Ligue d'Alger de Football Association. 

Cette compétition régionale succèda à d'autres compétitions départementales de football du département d'Alger tels que la Coupe de la Municipalité ou la Coupe de la Ligue d'Alger. Cette coupe porte donc en sous-titre le nom d'Edmond Forconi, un ancien joueur de football et dirigeant du Gallia Sports Alger, devenu journaliste à "Maurétanie Sports", quotidien sportif qu'il créa et qui décéda en 1938 des suites d'une infection respiratoire dû aux gaz qu'il avait contracté durant La Première Guerre mondiale. 

La première édition de cette compétition qui ne comportait alors que vingt-et-un participants fut remportée par le club de Blida à savoir l'USM Blida qui s'impose en finale de l'épreuve un but à zéro, face au club d'Alger, le .

Calendrier

Compétition

Premier tour 
Les matchs de Premier tour se sont joués le Dimanche . 

Ce son les équipes de division inférieure qui ont joué le premier tour de la Coupe Edmond Forconi.

Huitième de finale 
Les matchs de Huitième de finale se sont joués le Dimanche .

Quarts de finale 
Les matchs de Quarts de finale se sont joués le Dimanche .

Demi-finales 
Les matchs des demi-finales se sont joués le Dimanche .

Finale 
La finale a eu lieu au Stade Municipal (Alger), le Dimanche .

Feuille de match

Sources 
 L'Écho d'Alger, années 1944 et 1945.

Annexes

Références 

1944-1945
Football en 1944
Football en 1945